Роберт Гарднер (; 31 мая 1847, Глазго, Шотландия — 27 февраля 1887, Саут-Куинсферри, Шотландия) — шотландский футболист, судья и функционер. Участник первого официального международного футбольного матча. Президент Шотландской футбольной ассоциации в 1877—1878 годах.

Биография 
Роберт родился 31 мая 1847 года в семье разнорабочего. Он находился в «Куинз Парк» с момента основания клуба и присутствовал на первом собрании команды 9 июля 1867 года: там Роберт был избран в клубный комитет. В 1868 году он стал секретарём своего клуба. В начале карьеры футболиста Роберт был нападающим, а в ворота он впервые встал в 1872 году. С 1869 года он был капитаном «Куинз Парк». В марте 1872 года вратарь принял участие в матче кубка Англии против клуба «Уондерерс». Роберт покинул «Куинз Парк» в 1873 году из-за недовольства его партнёров по команде тем, что он стал представителем клуба в Шотландской футбольной ассоциации. Вместе с ним из клуба ушёл его близкий друг Дэвид Уотерспун. Они присоединились к команде «Клайдсдэйл» и дошли с ней до финала первого розыгрыша кубка Шотландии, уступив трофей своему бывшему клубу. Роберт выступал за «Клайдсдэйл» до 1878 года.

30 ноября 1872 года Роберт был капитаном национальной сборной Шотландии в первом официальном футбольном матче со сборной Англии. Он был автором тактических установок для своей команды. Роберт также провёл три следующих матча шотландской сборной с англичанами. Свою последнюю игру за национальную команду вратарь сыграл 2 марта 1878 года, его соперником снова была английская сборная. 

Роберт также известен как судья и функционер. 4 марта 1876 года он был одним из арбитров международного матча между Англией и Шотландией. В 1878 году Роберт судил игру шотландской национальной команды с валлийцами. В Шотландской футбольной ассоциации он заседал с 1873 года. В 1877—1878 годах Роберт возглавлял эту организацию.

В 1878 году Роберт отошёл от футбольных дел. Следующие девять лет он часто менял работу, нигде не задерживаясь надолго. 27 февраля 1887 года Роберт умер от пневмонии в Саут-Куинсферри, где он участвовал в строительстве моста Форт-Бридж. У него остались жена и двое сыновей.

Статистика выступлений за сборную Шотландии 

Итого: 5 матчей / 9 пропущенных голов; 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на National Football Teams
 Профиль на официальном сайте Шотландской футбольной ассоциации

Футболисты Шотландии
Футбольные судьи по алфавиту
Футбольные судьи Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Куинз Парк»
Спортивные функционеры Великобритании